Ängasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ängasjön (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Ängasjön (Slättåkra socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Ängasjön (Torups socken, Halland), sjö i Hylte kommun,  (1 ha)
Lilla Ängasjön, sjö i Lekebergs kommun,  (0,2 ha)
Stora Ängasjön, sjö i Lekebergs kommun,  (1,1 ha)

Se även
Ängessjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn